Anselmi, Ansèlmi, o similar, puede estar referido o vinculado a:

Patronímicos 
 Anselmo Anselmi (1863-1943), notario italiano.
 Duccio Anselmi (c.1260-1316), gonfalonier de justicia en Florentia.
 Giuseppe Anselmi (1876-1929), tenor italiano, uno de los más famosos de Europa en el primer cuarto del siglo XX.
 Jesús Romero Anselmi (1946-2011), periodista y político venezolano, y presidente de Venezolana de Televisión durante varios períodos.
 Luz Marina Anselmi (1967-), también conocida como Luz Marina Anselmi Landaeta y como Luz Marina, cantautora venezolana nacida en Estados Unidos, pero arraigada en Venezuela.
 Michelangelo Anselmi (1492-1554), pintor italiano del Renacimiento.

Miscelánea 
 Familia Anselmi (Venecia), familia patricia, de Florentia desde el año 802 a.d. ; iene ramas en Parma, Padua, y Trento.